Osoby o tym nazwisku:
 Mario Kasun – chorwacki koszykarz
 Robert Kasun – katolicki duchowny